— японская фамилия. Известные носители:

 Муто, Акира (1892—1948) — японский генерал.
 Муто, Ёсинори (род. 1992) — японский футболист.
 Муто, Кабун (1926—2009) — японский политический деятель, бывший министр иностранных дел Японии.
 Муто, Кэйдзи (род. 1962) — японский рестлер.
 Муто, Нобуёси (1868—1933) — японский фельдмаршал, командующий Квантунской армии, японский посол в Маньчжоу-го.
 Муто, Рэйко (1935—2006) — японская сэйю.
 Муто, Тосиаки (род. 1927) — японский дипломат.
 Муто, Хидэки (род. 1982) — японский автогонщик.

См. также 
 Mooto (Калче Мейкер Ко. Лтд.) — производитель товаров для единоборств в Южной Корее.